Индустриа́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Индустриальная улица — улица в Архангельске.
 Индустриальная улица — улица в Астрахани.
 Индустриальная улица — улица в Вологде.
 Индустриальная улица — улица в Казани.
 Индустриальная улица — улица в Кирове.
 Индустриальная улица — улица в Костроме.
 Индустриальная улица — улица в Краснодаре.
 В Липецке:
 Индустриальная улица;
 2-я Индустриальная улица;
 Индустриальная улица — улица в Мытищах.
 Индустриальная улица — улица в Новороссийске.
 Индустриальная улица — улица в Новосибирске.
 В Омске:
 Индустриальная улица;
 1-я Индустриальная улица.
 Индустриальная улица — улица в Пензе.
 Индустриальная улица — улица в Петрозаводске.
 Индустриальная улица — улица в Петропавловске-Камчатском.
 Индустриальная улица — улица в Подольске.
 Индустриальная улица — улица в Пскове.
 Индустриальная улица — улица в Салавате.
 Индустриальная улица — улица в Самаре.
 Индустриальная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Индустриальная улица — улица в Северодвинске.
 Индустриальная улица — улица в Смоленске.
 Индустриальная улица — улица в Ставрополе.
 Индустриальная улица — улица в Сыктывкаре.
 Индустриальная улица — улица в Твери.
 Индустриальная улица — улица в Тольятти.
 Индустриальная улица -- улица в Томске.
 Индустриальная улица — улица в Туле.
 Индустриальная улица — улица в Челябинске.
 Индустриальная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Индустриальная улица — улица в Днепре.
 Индустриальная улица — улица в Житомире.
 Индустриальная улица — улица в Запорожье.
 Индустриальная улица — улица в Ивано-Франковске.
 Индустриальная улица — улица в Каменском.
 Индустриальная улица — старое название улицы Вадима Гетьмана в Киеве.
 Индустриальная улица — улица в Кропивницком.
 Индустриальная улица — улица в Луцке.
 Индустриальная улица — улица в Николаеве.
 Индустриальная улица — улица в Полтаве.
 Индустриальная улица — улица в Прилуках.
 Индустриальная улица — улица в Севастополе.
 Индустриальная улица — улица в Симферополе.
 Индустриальная улица — улица в Чернигове.
 Индустриальная улица — улица в Шостке.

Казахстан 
 Индустриальная улица — улица в Алма-Ате.

Молдова 
 Индустриальная улица — улица в Кишинёве.
 Индустриальная улица — улица в Бендерах.

См. также 

 Индустриальное шоссе
 Индустриальный мост
 Индустриальный переулок (Москва)
 Индустриальный проспект
 Индустриальный путепровод
 Промышленная улица
 Улица Индустрии